Eisagoge bezeichnet:

 Isagoge, eine Einführung des Porphyrios zur Kategorien-Schrift des Aristoteles
 Eisagoge tu nomu, ein mittelbyzantinisches Rechtsbuch